«Восточноукраинский лингвистический сборник имени Е. С. Отина» (ВУЛС) — украинское научное продолжающееся издание филологической направленности, выходящее почти ежегодно (за исключением нескольких лет) в Донецке. Представляет собой сборник научных трудов, освещающих вопросы ономастики. Основан в 1994 году Донецким национальным университетом. В настоящее время редакция находится в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького (Лаборатория прикладного языкознания и медицинской лексикографии).

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК Украины.

История

Редакционная коллегия 
 Главный редактор: с 1994 по 2015: Евгений Степанович Отин (1932—2015), доктор филологических наук, с 2015: Валерий Михайлович Калинкин, доктор филологических наук
 Ответственный секретарь: Клавдия Васильевна Першина, кандидат филологических наук
 Технический редактор: Алина Анатольевна Шульдишова

Публикуемые исследования

Список выпусков 

Донецкий государственный университет
 
 
 
 
 
 

Донецкий национальный университет
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Восточноукраинский лингвистический сборник имени Е. С. Отина
  — ISSN 2518-1130 (Online), ISSN 2077-1932 (Print)

Литература 
 Калинкин В. М. Е. С. Отин — редактор ВУЛСа. Статья 1: формула успеха // Вестник ДонНУ. Сер. Б: Гуманитарные науки. — 2017 — № 1. — С. 12-21.
 Калинкин В. М. Ономастика на страницах «Восточноукраинского лингвистического сборника» // Логос ономастики. 2018. № 6. С. 24-73.

Ссылки 
 Восточноукраинский лингвистический сборник им. Е.С. Отина: Сборник научных трудов

Журналы на нескольких языках
Научные журналы Украины
Лингвистические журналы
Ономастика
Печатные издания, возникшие в 1994 году